Miejscowości w USA:
 Gustine – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Gustine – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Comanche